Bránice může být:
 Bránice, blána v těle
nebo název sídla:

 Moravské Bránice, obec v okrese Brno-venkov
 Nové Bránice, obec v okrese Brno-venkov

Související články 
 Branice, obec v okrese Písek
 Branice (Kraków) – součást krakovské Městské části XVIII Nowa Huta
 Branice (Opolské vojvodství) – ves v Opolském vojvodství, v powiatu głubczyckém, ve gmině Branice

Externí odkazy